Le tournoi de tennis de Bois-le-Duc est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1996, classée en catégorie Tier III, se dispute à Rosmalen du 17 au .

Anke Huber remporte le simple dames. En finale, elle bat Helena Suková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Larisa Neiland et Brenda Schultz.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc
 Saison 1996 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1996
Bois le Duc
Sport aux Pays-Bas en 1996
Tennis en juin 1996